Las lenguas malayo-sumbawanas son un grupo de lenguas austronesias propuesto en 2005 que agrupa a lenguas malayo-polinesias nucleares del oeste de Insulindia y parte de Indochina. 

Tiene similitud al antiguo grupo Sonda-Célebes pero descartando la relación directa con las lenguas de Célebes.

Clasificación y distribución geográfica 

Según Austronesian Basic Vocabulary Database, este grupo tiene una confiabilidad del 60 % y los subgrupos se extienden por las siguientes zonas:
 Moklen-Chámico (70 % de confiabilidad) 
 Moklen: 2 lenguas, correspondientes a los pueblos moken y moklen en costas del Índico de Birmania y Tailandia.
 Aché-chámico
 achenés: En Aceh, norte de Sumatra (Indonesia).
 Chámico: En Indochina (Vietnam y Camboya) y la isla Hainan. El cham tiene unos 320 000 hablantes.
 Bali-Maláyico (75 %) 
 Bali-Sasak: En las islas menores de la Sonda occidentales (Indonesia). Son 3 lenguas, el balinés en Bali con 4 millones de hablantes, el sasak en Lombok y el sumbawano en Sumbawa.
 Batak-maláyico (85 %)
 Batak: Lenguas de los pueblos batak del Sur (en la región del lago Toba, Sumatra Septentrional).
 Java-maláyico (75 %)
 gayo: En Aceh (Sumatra).
 rejang: En Bengkulu (costa suroeste de Sumatra).
 Lampúngico: 2 dialectos en Lampung (sur de Sumatra).
 javanés: En Java y extendido en otras zonas de Indonesia. También en Malasia, Nueva Caledonia y Surinam.
 Sonda-maláyico (70 %)
 Sonda-madurés (75 %)
 sondanés: Al oeste de Java.
 madurés: En la isla de Madura y Java.
 Maláyico o Banjar-maláyico (80 %)
 banjarés: En Borneo Meridional.
 Maláyico propiamente (100 %)
 Ibánico: Lenguas como el ibano de pueblos dayak al oeste de Borneo.
 Malayano: Conformado por una gran variedad de lenguas y dialectos malayos como el indonesio y el malayo hablados especialmente en Indonesia, Malasia, Brunéi, Singapur, Tailandia y Cocos. También pertenecen a este grupo las lenguas para-malayas como el minangkabau en Sumatra y las aborígenes malayas en Malaca.

Cladograma 
Resumiendo, los principales subgrupos tienen la siguiente relación:

Referencias